Silvtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Silvtjärnen, Västmanland, sjö i Norbergs kommun,  (8,32 ha)
Silvtjärnen, Lappland, sjö i Arvidsjaurs kommun,

Se även
Silvertjärnen

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn